Ariela pode se referir a:

Ariella (filme), produção brasileira (1980) com Nicole Puzzi
Ariella (gênero), grupo zoológico
Ariella Kaeslin, ginasta suíça

Desambiguação